

Tecnologia 
 Granulometria - tecnica per studiare le dimensioni e altre caratteristiche di granuli o particelle costituenti un aggregato
 Granulometria – in geologia, proprietà fisica che identifica le singole particelle di una roccia in base alle dimensioni
 Granulometria – in agronomia, sinonimo di tessitura, proprietà fisica del terreno derivante dalla composizione delle particelle solide distinte per classi granulometriche
 Granulometria – in tecnologia, proprietà dimensionale delle particelle (granelli) di un prodotto che ha subito un processo di macinazione; a dimensione si riferisce al singolo granello e più comunemente a un gruppo con dimensioni all'interno di una tolleranza  definita

Matematica 
 Granulometria – in morfologia matematica, approccio al calcolo della distribuzione dei grani in immagini binarie.